Херлихи или Херлихай () — ирландская фамилия. Известные носители:

Херлихи 
 Херлихи, Дэвид
 Херлихи, Морис (род. 1954) — американский учёный.
 Херлихи, Тим (род. 1966) — американский актёр.
  (1909—1999) — американский диктор новостных роликов

Херлихай 
 Херлихай, Джеймс Лео (1927—1993) — американский писатель и актёр.